Vėlius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Der Familienname ist baltischer Herkunft. Man vermutet, dass er nicht vom Substantiv vėlė, sondern vom Adjektiv vėlus (dt. 'spät') abgeleitet ist.

Weibliche Formen 
Vėliūtė (ledig)
Vėliuvienė (verheiratet)

Namensträger 

 Norbertas Vėlius (1938–1996),  Ethnograph und Religionswissenschaftler

Einzelnachweise 

Familienname
Litauischer Personenname